Bruno Reuteler – ex saltatore con gli sci svizzero
 Fabienne Reuteler – ex snowboarder svizzera
 Géraldine Reuteler – calciatrice svizzera